Система противоракетной обороны ближнего перехвата С-550 — проект мобильной объектовой системы противоракетной обороны. Система разрабатывалась в 1981–1988 гг. коллективом во главе с Б. В. Бункиным и А. А. Леманским в ЦКБ «Алмаз». Разработка системы противоракетной обороны С-550 велась наряду с другой системой ПРО ближнего перехвата С-375 (также в ЦКБ «Алмаз»), на базе проекта системы ПРО С-225 для защиты стратегически значимых объектов страны — её отдельных особо важных административных и промышленных центров. Прекращение работ по системе ПРО С-550 осуществлялось одновременно с закрытием ряда  проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны в рамках соглашений, достигнутых в ходе встречи Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва с Президентом США Р. Рейганом в Рейкьявике 11–12 октября 1986 г. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 г. После распада СССР, созданный в результате работы над проектом задел был уничтожен.

История проекта 
Проект объектовой системы ПРО / мобильной системы ПРО ближнего перехвата С-550 с использованием опыта создания ограниченно мобильной системы ПРО С-225 «Азов». По конфигурации и задачам С-550, по всей вероятности, была аналогична системе С-225, но создавалась на новой элементной базе. Разработка была начата в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР №635-188 от 5 июля 1981 г. Разработка велась ЦКБ «Алмаз», совместно с ОКБ «Новатор» (ракета ближнего перехвата) и ИТМиВТ (ЭВМ). Одновременно с работой над С-550, А. А. Леманский руководил работами по созданию зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ1 и -ПМУ2. К концу 1981 г. выпущены технические предложения и эскизный проект системы. К середине 1980-х гг. была разработана конструкторская документация на систему. В 1985 г., по мере выпуска технической документации на системы ПРО, заводы приступили к изготовлению средств системы ПРО. К 1988 г. были изготовлены компоненты огневого (стрельбового) комплекса — аппаратная часть радиолокационной системы наведения, командный пункт, вычислительные средства, на 50% был завершён антенный пост — по антенному посту были изготовлены поворотное основание, металлические конструкции и антенные элементы ФАР. Ввиду того, что система разрабатывалась как перебазируемая и поэтому было принято решение средства системы выпускать в контейнерах, что позволило бы оперативно развёртывать систему на обороняемом объекте. Вся аппаратура систем огневого комплекса (ОК): радиолокационная система наведения, командный пункт с местами операторов, вычислительный центр с ЭВМ, — размещалась в трёх контейнерах. Испытания С-550 планировалось начать в 1990 г. в варианте стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора об ограничении систем противоракетной обороны, который запрещал создание мобильных систем противоракетной обороны, — развёртывание системы, согласно исходному замыслу проекта, было бы невозможно без нарушения положений Договора по ПРО (согласно документам из вывезенного в США архива экс-заместителя заведующего оборонным отделом ЦК КПСС В. Л. Катаева, где система ПРО ближнего перехвата С-550 фигурирует наряду с системой ПРО шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет «Самбо», срок предъявления системы для испытаний устанавливался на 1988 г.) Была начата подготовка к сборке огневого комплекса, но в 1988 г. работы по системе ПРО С-550 были прекращены. Оборудование опытного образца было демонтировано после распада СССР.

Элементы системы 
Для решения указанных задач, в систему предполагалось включить следующие элементы.

Средства управления 
 Командный пункт
 Автоматизированная система управления средствами комплекса 
 Вычислительный центр оснащённый высокопроизводительными электронно-вычислительными машинами.

Средства обнаружения, селекции целей и наведения 
 Радиолокационная система наведения
 Радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой. Зона обзора РЛС составляла 90° по азимуту и по углу места. Антенный пост планировалось построить на базе проходной приёмо-передающей антенной решетки на поворотном основании. Управление ракетами предполагалось выполнять с помощью РЛС без станции передачи команд.

Средства обеспечения мобильности 
 Транспортные грузовые контейнеры для перевозки и размещения средств системы (аппаратуры систем огневого комплекса), обеспечивающие оперативное развёртывание и свёртывание системы на местности.
 Пусковые установки противоракет — передвижные со стартом ракет из транспортно-пусковых контейнеров.

Боевые средства 
 Противоракеты ближнего перехвата — модификация двухступенчатой противоракеты ПРС-1 (53Т6) с твердотопливным ракетным двигателем, разрабатывавшейся для ПРО С-225 и ПРО С-375.

Хронология проекта 
За время работы, проект прошёл следующие этапы:
 1981 — начало работ над проектом, создание и защита аванпроекта.
 1985 — включение проекта в комплексную программу Д-20.
 1986 — начало выпуска оборудования огневого комплекса системы.
 1988 — прекращение работ по системе ПРО С-550.
 >1992 — демонтаж материальной базы полигонного образца.

Сравнительная характеристика

Примечания 

Неосуществлённые в СССР военные проекты